Gétulicus peut désigner :

 Gnaeus Cornelius Lentulus Gaetulicus (mort en 39 ap. J.-C.), un général, écrivain et poète romain, impliqué dans un complot contre Caligula ;
 Gétulicus, auteur d'épigrammes conservées dans l'Anthologie grecque, parfois assimilé au précédent.